Vogelgesang est un mot d'origine allemande - signifiant littéralement chant d'oiseau, et qui peut désigner :

Toponymes 
 un quartier de la ville de Spire, en Allemagne,
 un village de la commune de Braunichswalde, en Allemagne,
 le bois du Vogelgesang, classé en tant que forêt de protection, situé dans la commune de Steinbourg, en France.

Patronymes 
 le contre-amiral Carl Theodore Vogelgesang (1869-1927), officier de l'United States Navy,
 les navires USS Vogelgesang, dont le destroyer de l'United States Navy DD-863, nommés ainsi en son honneur.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme